PWM steht als Abkürzung für:
 Flughafen Portland (Maine) in den USA (IATA-Code)
 Polskie Wydawnictwo Muzyczne (Polnischer Musikverlag) in Krakau, Polen
 Positions-Gewichts-Matrix in der Bioinformatik zur Darstellung von Mustern in Gensequenzen
 Private Wealth Management, Geschäftssparte der Deutschen Bank AG, siehe Private Banking
 Pulsweitenmodulation, Modulationsart, bei der eine technische Größe (z. B. elektrischer Strom) zwischen zwei Werten wechselt, häufig zur Lüfteransteuerung in Desktop-Computer angewendet
 Plattform Wissensmanagement, österreichische Plattform für Wissensmanagement

Abkürzung